

Geografia 
 Ashmore – villaggio della Contea di Coles, Illinois, Stati Uniti d'America
 Ashmore – villaggio e parrocchia civile della Contea del Dorset, Inghilterra
 Ashmore – distretto del Queensland, Australia
 Ashmore – sobborgo di Hamilton (Nuova Zelanda)
 Isole Ashmore e Cartier – isole australiane del Mar di Timor nell'Oceano Indiano

Persone 
 Aaron Ashmore (1979) – attore canadese
 Carroll Ashmore Campbell Jr. (1940-2005) – politico statunitense
 George Ashmore (1898-1973) – calciatore inglese
 Shawn Ashmore (1979) – attore canadese

Altro 
 Ashmore – asteroide della fascia principale